Ulfsson est un patronyme scandinave, dérivé du prénom Ulf (« Loup »), notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Gunnbjörn Ulfsson (), explorateur norvégien ;
 Ragnvald Ulfsson (), jarl suédois ;
 Jakob Ulfsson (mort en 1521), archevêque d'Uppsala (1469–1515) ;
  (1928–2017), actrice et directrice de théâtre finno-suédoise.

Notes et références 

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme islandais